Episodis de Blue Dragon (primera temporada)

Títol català - Títol japonès en romaji (Títol japonès) (Data d'emissió original)
 El despertar de l'ombra - Kage, hatsudou (影、発動) (07-04-2007)
 La força blava - Aoki chikara (蒼き力) (14-04-2007)
 En Shu i en Jiro - Shu to Jiro (シュウとジーロ) (21-04-2007)
 Calces, l'as a la màniga - Kirifuda ha PANTSU (切り札はパンツ) (28-04-2007)
 General Logi - Zeneraru Rogi (ゼネラル・ロギ) (05-05-2007)
 Mec-mec - Fuwafuwa mugyu (ふわふわむぎゅ) (12-05-2007)
 La trampa de la dama - Kifujin no wana (貴婦人のわな) (19-05-2007)
 Mestre Cavaller - Naito Masutaa (ナイトマスター) (26-05-2007)
 Objectiu: proposició matrimonial - Puropoozu dai sakusen (プロポーズ大作戦) (02-06-2007)
 Logi, l'atac - Rogi, shuurai (ロギ、襲来) (09-06-2007)
 Esquincem la xarxa - Hōi ami wo toppaseyo (T) (16-06-2007)
 L'estratègia d'en Dragnov  - Doragunfaa tokkoutai (ドラグノフ特攻) (23-06-2007)
 Infiltrats - Sennyū (潜入) (30-06-2007)
 El desig de la Kluke - Kurukku no omoi (クルックの想い) (07-07-2007)
 El camí cap a l'esperança - Kibou e no shishin (希望への指針) (14-07-2007)
 El Llibre dels Orígens - Hajimari no sho (はじまりの書) (21-07-2007)
 L'Homeron ha mort - Homeron wa shinda (ホメロンは死んだ) (28-07-2007)
 Estimada Ombra - Itoshii no kage (愛しの影) (04-08-2007)
 L'enigma de les ruïnes - Iseki no Nazo (遺跡のなぞ) (11-08-2007)
 El cavaller captiu - Toraware no Naito ((囚われのナイト) (18-08-2007)
 Persecució: L'informador - Tsuiseki·Jōhōshi (追跡·情報師) (25-08-2007)
 Bellesa efímera - Kiekie no Iya~n (きえきえのいや〜ん) (01-09-2007)
 Cap al cel blau - Sōkyū e (蒼穹へ) (08-09-2007)
 Caça de dimonis - Akuma no Tsuigeki (悪魔の追撃) (15-09-2007)
 Esquadró mòbil independent - VS Dokuritsu Yūgekitai (VS独立遊撃隊) (22-09-2007)
 El deliri de la Cynthia - Kyōran no Shinshia (恐乱のシンシア) (29-09-2007)
 Cap a la nau d'en Logi - Rogi no Fune e (ロギの船へ) (06-10-2007)
 D'amagatotis - Kosokoso no Dokyun (こそこそのどきゅん) (13-10-2007)
 Els Extra Set - Ekusutora Sebun (エクストラセブン) (20-10-2007)
 El Drac de les Tenebres - Yami no Doragon (闇のドラゴン) (27-10-2007)
 Ser fort - Tsuyoki Mono (強き者) (03-11-2007)
 Aprenent de manipulador d'ombres - Kage Tsukai no Deshi (影使いの弟子) (10-11-2007)
 El paradís de les calces - Pantsu Tengoku (パンツ天国) (17-11-2007)
 El retorn d'en Gillian - Giriamu Futatabi (ギリアム再び) (24-11-2007)
 L'hipopòtam de la llum - Hikaru Kaba (光るカバ) (01-12-2007)
 La nova habilitat de la Bouquet - Hisohiso no Dokkan (ひそひそのどっかん) (08-12-2007)
 La batalla final: La fortalesa aèria - Kessen – Kūchū Yōsai (決戦·空中要塞) (15-12-2007)
 L'últim combat - Saigo no Tatakai (最後の戦い) (22-12-2007)
 El triomf - Gaisen (凱旋) (05-01-2008)
 Rozenkreutz - Rōzenkuroitsu (ローゼンクロイツ) (12-01-2008)
 Ocell engabiat - Kago no naka no Kotori ((籠の中の小鳥) (19-01-2008)
 Despertar - Kakusei (覚醒) (26-01-2008)
 Els set guerrers de la llum - Shichinin no Hikari no Senshi (七人の光の戦士) (02-02-2008)
 La veritat - Shinjitsu (真実) (09-02-2008)
 Un altre pla - Purupuru no poyon (ぷるぷるのぽよん) (16-02-2008)
 Discordança - Fukyōwaon ((不協和音) (23-02-2008)
 A dins de les tenebres - Yami no naka e (闇の中へ) (01-03-2008)
 Les dues promeses - Futatsu no chikai (二つの誓い) (08-03-2008)
 Zola - Zora (ゾラ) (15-03-2008)
 Llaços - Kizuna (絆) (22-03-2008)
 Shu - Shū (シュウ) (29-03-2008)

Llistes d'episodis de sèries d'anime